FQA est un sigle qui peut désigner :
 Fédération québécoise de l'autisme, un regroupement d’organismes et de personnes qui ont en commun les intérêts de la personne autiste, ceux de sa famille et de ses proches ;
 , dans le monde de la fabrication de matériel électronique, le dernier processus avant l'expédition d'un produit.